Tóth Ernő
 Tóth Ernő (1853–1936) ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Tóth Ernő (1917–1960) plébános
 Tóth Ernő (1940–) atlétikai edző
 Tóth Ernő (1949) festőművész

Hasonló nevűek
 Taxner-Tóth Ernő (1935) irodalomtörténész

Jegyzetek